

Medicina
Lembo – porzione vascolarizzata di un tessuto

Persone
 Alberto Lembo – politico italiano
 Alejandro Lembo – calciatore uruguaiano
 Eraclide Lembo – filosofo greco antico
 Lilli Lembo – attrice italiana

Altro
 Teatro Lembo – teatro di Canosa di Puglia